

Geografia
 Bergoglio – antico borgo di Alessandria, demolito nel XVIII secolo

Persone
 Papa Francesco (Buenos Aires, 1936) – nato Jorge Mario Bergoglio – 266º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica in carica dal 2013
 Carlo Bergoglio (1895-1959) – giornalista, scrittore e disegnatore italiano